Ibicaraí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibicaraí (ort), Bahia, 
 Ibicaraí (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar